{{Taxobox début | animal | Amtocephale |Amtocephale LM.png|représentation de la tête dAmtocephale}}Amtocephale est un genre éteint de petits dinosaures bipèdes herbivores pachycéphalosaures de la famille des pachycephalosauridés. Il a vécu au cours du Crétacé supérieur (Turonien-Santonien) dans ce qui est aujourd’hui la Mongolie. 

L'espèce type et seule espèce est Amtocephale gobiensis'''. Elle a été décrite en 2011 par Mahito Watabe, Khishigjaw Tsogtbaatar et Robert M. Sullivan.

 Étymologie 
Le nom de genre Atmocephale combine le nom du site de la découverte du fossile, Amtgai, dans le sud du désert de Gobi, et le mot du grec ancien  kephale/κεφαλη « tête », pour donner « tête d'Atmai », faisant référence à son dôme fronto-pariétal au sommet de son crâne. Le nom spécifique indique également sa provenance du désert de Gobi.

 Description 
Comme tous les pachycephalosauridés, Amtocephale montre un sommet du crâne très épais en forme de dôme. L'espèce n'est connue que par ce dôme fronto-pariétal, répertorié MPC-D 100/1203, qui est l'os le plus résistant du squelette, et souvent le seul préservé et fossilisé chez les pachycéphalosaures.
 
Ce dôme crânien est formé par la fusion des os frontal et pariétal. Sa longueur est de , avec une épaisseur maximale de près de . La contribution du pariétal dans la longueur totale du dôme est de 41%, la plus forte proportion mesurée sur un pachycephalosauridé.

 Phylogénie Amtocephale appartient à la famille des Pachycephalosauridae.

L'analyse phylogénétique réalisée lors de la description du genre démontrerait qu'il s'agit d'un pachycephalosauridé évolué (dérivé), ce qui est a priori'' déconcertant pour un animal qui serait l'un des plus anciens membres connu de cette famille. Cependant les auteurs relativisent eux-mêmes la valeur de leur analyse qui est basée sur un seul fragment d'os.

Le cladogramme suivant, modifié d'Evans et de ses collègues en 2013, montre sa position au sein de cette famille :

Références taxinomiques

Notes et références

Références 

Pachycephalosauria
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 2011